Le nom d'Arches, porté par quelques communes, tire son origine des arches de ponts :
 Arches, commune française du Cantal ;
 Arches, commune française des Vosges, célèbre pour ses papiers de qualité, le vélin d'Arches et le vergé d'Arches.

Il se retrouve également dans des noms de communes ou de lieux :
 Jouy-aux-Arches, commune française de la Moselle ;
 le Pont des Arches est un célèbre pont chargé d'histoire, à Liège en Belgique ;
 la principauté d'Arches a été, de 1608 à 1708, le nom d'un État souverain que s'est constitué le duc de Rethel ;
 le Point of Arches est un cap sur l'océan Pacifique, dans le comté de Clallam, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
 le Parc national des Arches aux États-Unis est un parc naturel situé dans l'Utah, célèbre pour ses arches naturelles.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France